Соревнования по шахматам на XVI Азиатских играх в Гуанчжоу проводились с 13 по 26 ноября 2010 года. Разыгрывалось четыре комплекта медалей в индивидуальных (по быстрым шахматам) и командных (по классическим шахматам) соревнованиях среди мужчин и женщин. Китайские спортсмены завоевали 3 золотых и 1 бронзовую медаль, победив в мужских командных, женских индивидуальных и женских командных соревнованиях. Узбекский шахматист Рустам Касымджанов выиграл индивидуальные соревнования среди мужчин.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Результаты соревнований

Мужские индивидуальные соревнования 
13-16 ноября 46 шахматистов разыграли комплект медалей в девяти раундах.

Мужские командные соревнования 
18-26 ноября 17 команд разыграли комплект медалей в девяти раундах, четыре команды по итогам первых семи раундов прошли в финал.

Финал:

Женские индивидуальные соревнования 
13-16 ноября 38 шахматисток разыграли комплект медалей в девяти раундах.

Женские командные соревнования 
18-26 ноября команды сыграли девять раундов, четыре команды по итогам первых семи раундов вышли в финал.

Финал:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XVI Азиатских игр 

Соревнования на летних Азиатских играх 2010